Slopestyle žen v Snowboardingu na Zimních olympijských hrách 2018  proběhl 12. února 2018 v parku Bokwang Phoenix v Pchjongčchangu, Jižní Koreji.

Průběh finále 
Finále ovlivnily silné poryvy větru, kvůli kterému jury start závodu odkládala. Problémem pro snowbordistky byly skoky, ke kterým naprostá většina z nich nenašla odvahu a za projetí skoku braly minimální bodové hodnocení 0,1. Snowbordistky, které se ve větru odhodlaly skočit se zdárným dopadem, skončily v pořadí vysoko. Třetí finálovou jízdu jury zrušila. Češka Šárka Pančochová nedokázala v závodě nabrat dostatečnou rychlost pro odvahu skočit skok 3 a obsadila konečné 16. místo. Vítr odvál medaili favoritkám Julii Marinové, Anně Gasserové nebo Spencer O'Brienové. Vyhrála Američanka Jamie Andersonová.

Finále 
Datum: 12.2.2018
Začátek závodu: 10:00 KST
Teplota vzduchu: −10 °C

Jízda 3 byla kvůli špatným povětrnostním podmínkám zrušena.

Reference:

Kvalifikace 
Kvalifikace 11. února byla kvůli špatným povětrnostním podmínkám zrušena. Všechny snowbordistky postoupily přímo do finále.

Reference 

Snowboarding na Zimních olympijských hrách 2018